Tony Cruz puede referirse a:

 Tony Cruz, beisbolista estadounidense de origen dominicano;
 Tony Cruz, actor madrileño fallecido en 2011;
 Toni Cruz, actor y productor catalán; o
 Toni Cruz Cárdenes, director deportivo español.